Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thiago Alves e Júlio Silva che hanno battuto in finale André Ghem e Alexandre Simoni 3-6, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
 Enzo Artoni /  Dušan Vemić (primo turno)

 Colin Fleming /  Jamie Murray (primo turno)
 Santiago González /  Diego Hartfield (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2006